Osoby o tym nazwisku:
 Laurens Jan Brinkhorst – holenderski polityk, prawnik i nauczyciel akademicki
 Laurentien Brinkhorst – księżna Niderlandów